Galisteo puede referirse a:
Galisteo, un municipio español, en la provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura.
Galisteo (Santa Fe), una localidad del Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Galisteo (Nuevo México), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Santa Fe en el estado estadounidense de Nuevo México.